Alžběta Sicilská ( Isabella d'Aragona o di Sicilia,  Elisabeth von Sizilien či Isabel von Aragon, 1310 – 1349) byla bavorská vévodkyně.

Život 
Narodila jako dcera sicilského krále Fridricha II. a Eleonory, dcery neapolského krále Karla II.
27. června 1328 byla provdána za Štěpána, devítiletého syna císaře Ludvíka IV. Bavora. První potomek se vzhledem k ženichově nízkému věku narodil až roku 1337. V říjnu 1347 Štěpán společně s bratry zdědil bavorské vévodství. Alžběta zemřela v roce 1349 v Landshutu a byla pohřbena ve Frauenkirche.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Barcelonská dynastie
Sicilské princezny
Bavorské vévodkyně
Úmrtí v Landshutu
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Narození v roce 1310
Úmrtí v roce 1349
Ženy